El Camp de Beverloo (, ) va ser una instal·lació militar a Leopoldsburg, Bèlgica; uns 75 km al nord-oest d'Anvers.

La seva construcció s'inicià el 1835 per tal de preparar el recentment creat exèrcit belga. A poc a poc s'anà ampliant i abans de la Primera Guerra Mundial s'havia convertit en el camp militar més gran i modern d'Europa. Durant la Primera Guerra Mundial va allotjar tropes belgues i alemanyes. El 1920 les instal·lacions van acollir les proves de pistola i rifle del programa de tir dels Jocs Olímpics d'Anvers.

Durant l'ocupació alemanya de la Segona Guerra Mundial després de la Batalla de França, s'hi van formar 10.000 membres de les Joventuts Hitlerianes que formaren la 12a Divisió Panzer SS Hitlerjugend. Durant la guerra serví de camp de trànsit per l'Holocaust.

Referències

Enllaços externs 
 Sports-reference.com Tir als Jocs Olímpics de 1920. 
 Kamp van Beverlo
 Kamp van Beverlo 

Instal·lacions esportives dels Jocs Olímpics d'estiu de 1920
Beverloo
Holocaust
Esport a Limburg (Bèlgica)